La Théorie du fromage est un court-métrage de dix minutes réalisé en 2008 par Pierre-Luc Boucher, Stéfany Chevalier, Alexandre Cloutier-Auclair et Simon Guay en tant que projet final du programme de Communication, Profil Cinéma du Cégep André-Laurendeau.

Synopsis 
La Théorie du chaos suggère qu'une très petite occurrence peut produire des résultats imprévisibles en déclenchant une série d'événements de plus en plus significatifs. La « Théorie du fromage » montre que ça peut être pire.

Dans une série de vignettes de plus en plus absurdes et extravagantes, voyez comment un client de fast-food enragé par le fait de voir du fromage sur son hamburger agit comme catalyste à une suite de péripéties qui culminent en acte planétaire indescriptible. À travers l'humour noir, La Théorie du fromage met en scène des personnages de tous âges, milieux et rangs sociaux dont les vies sont affectées entre elles, soulignant des thèmes comme la solitude, le mal de vivre et les relations tendues entre proches.

Réception 
Le court-métrage a été présenté une première fois le , dans le cadre du Gala des Finissant en Cinéma du Cégep André-Laurendeau, où il a remporté le Prix du Public, le Prix des Anciens Étudiants et a été l'un des trois films choisis pour représenter le Cégep lors du Festival intercollégial du cinéma étudiant. 

Par la suite, il a été présenté le  au Cinéma du Parc lors de la Semaine du cinéma étudiant.

Finalement, il a été projeté lors du Festival intercollégial du cinéma étudiant qui se tenait à Rouyn-Noranda du 5 au .

Distribution 
 Symon Michaud : le client
 Rofida Kaboly : la caissière
 Gaël Lapierre : le psy
 Ariane Brunet : la fille du psy
 Véronique Lagarde : l'amie
 Mathieu St-Jacques : le coloc #1
 Sébastien Milliard : le coloc #2
 Simon Girard : l'amant
 Eve Aubert : la copine
 Michel Comtois : le conseiller
 Philippe Guay : le subalterne
 Louis-Georges Girard : le premier ministre

Références

Court métrage québécois
Film québécois sorti en 2008